L'Olivereta (en español: El Olivito) es el nombre que recibe el distrito número 7 de la ciudad de Valencia (España). Limita al norte con Campanar y el municipio de Mislata, al este con Extramurs, al sur con Patraix y al oeste con el municipio de Chirivella. Está compuesto por cinco barrios: Nou Moles, Soternes, Tres Forques, La Fuensanta, La Llum. Su población censada en 2009 era de 51.324 habitantes según el Ayuntamiento de Valencia.

Referencias

Enlaces externos 

 Ayuntamiento de Valencia
 Plano de L'Olivereta en la web del ayuntamiento de Valencia
 Plano oficial de los distritos y barrios de Valencia
 Peluquería en Olivereta